Michael Hogan (1853–1935) – irlandzki polityk zasiadający w brytyjskiej Izbie Gmin
 Michael J. Hogan (1871–1940) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Michael Hogan (1893–1977) – brytyjski aktor i scenarzysta
 Michael Hogan (ur. 1949) – kanadyjski aktor